Steinfurther Allee (Hamburg), een straat in Hamburg
Steinfurther Allee (metrostation), een station van de Hamburgse metro